Josef Doležal je jméno a příjmení více významných osob:

 Josef Doležal (atlet) (1920–1999) – český atlet, chodec
 Josef Doležal (hudebník) (1878–1961) – český zpěvák a houslista
 Josef Doležal (novinář) (1893–1965) – český právník, novinář a publicista
 Josef Doležal (politik) – český poslanec říšské rady, zvolený v roce 1897
 Josef Doležal (politik KSČ) (1930–???) – český a československý politik KSČ z Litoměřicka, poslanec FS za normalizace